Межрегиональное объединение рабочих профсоюзов «Защита труда» — российское межрегиональное профсоюзное объединение. С 2004 года входит в состав Федерации профсоюзов России.

Краткая история и деятельность 
Объединение рабочих профсоюзов «Защита» было создано в декабре 1990 года. В Министерстве юстиции России было зарегистрировано как всероссийское. Профсоюз объединил первички в 12 промышленных городах, крупнейшие из которых развернулись в Москве и Магнитогорске. Изначально профсоюз был заявлен как левый, интернационалистский и не включающий в себя представителей работодателей. Первоначально лидером объединения профсоюзов был Юрий Леонов, являвшийся в 1993—1995 годах депутатом Государственной Думы.

Однако период развития профобъединения начался в 1996 году после обновления руководства и использования структур рабочих политических организаций. 15 февраля 1997 года состоялся учредительная конференция нового профсоюза, созданного на базе трёх организаций «Защиты» (Астраханской, Нижегородской и Московской), — Межрегионального объединения рабочих профсоюзов «Защита труда».

В 2001 году объединение профсоюзов «Защита труда» совместно с Конфедерацией труда России и Объединением профсоюзов России «Соцпроф» участвовало в кампании против принятия нового Кодекса законов о труде (КЗОТ), поддержанного Правительством России и Федерацией независимых профсоюзов России (ФНПР). По мнению «Защиты труда», КТР и «Соцпрофа», согласованный Правительством и ФНПР вариант КЗОТа запрещает забастовки, ограничивает права профсоюзов и фактически вводит неограниченную рабочую неделю. Они поддерживали вариант КЗОТ, разработанный одним из лидеров профсоюза «Защита труда» депутатом Государственной думы России Олегом Шеиным.

В 2004 году объединение «Защита труда» совместно с Федеральным профсоюзов авиадиспетчеров, а также рядом малых профсоюзов учредили Федерацию профсоюзов России (ФПР). В июле 2010 года было подписано Соглашение о сотрудничестве между ФПР и КТР. Как заявляли представители обоих профсоюзных федераций, конечной целью Соглашения является объединение КТР и ФПР в единое общероссийское объединение профсоюзов. Кроме того, отдельно решение о необходимости объединения с КТР было принято 18 сентября 2010 года на седьмом съезде «Защиты труда».

Политические принципы 
Отличием этого профобъединения от многих других является то, что оно позиционирует себя, как антикапиталистическое. На первом этапе своей деятельности профсоюз был в значительной степени связан с Марксистской рабочей партией. Затем в его работе стали принимать участие представители различных левых политических партий и организаций — прежде всего, Российской коммунистической рабочей партии (РКРП), Коммунистической партии Российской Федерации, пермской организации «Рабочая демократия» (Российское социалистическое движение), партий «Родина» и «Справедливая Россия». Действующие в настоящее время сопредседатели «Защиты труда» Лев Гамов и Владимир Лапшин представляют РКРП, Олег Шеин — «Справедливую Россию».

Структура 
В профобъединение входят представители самых разных отраслей — строителей, врачей, учителей, сезонных рабочих, энергетиков, коммунальщиков, муниципальных служащих, работников пищевой, строительной, судоремонтной промышленности, водителей и других. «Защита труда» входит во Всемирную федерацию профсоюзов (ВФП).

Высшим органом «Защиты труда» является съезд. Руководство текущей деятельностью осуществляют сопредседатели профсоюзного объединения, избираемые съездом. Кроме того, в 2005 году с целью облегчения присоединения к объединению «Защита труда» работников, которые самостоятельно не могут зарегистрировать свои профсоюзные ячейки в органах юстиции, был учрежден Межрегиональный объединенный рабочий профсоюз «Защита». Высшим органом «Защиты» также является съезд, который избирает председателей Исполнительного комитета профсоюза «Защита». Как отмечалось в решении пятого съезда «Защиты труда», все сопредседатели «Защиты труда», избираемые на его съездах, являются одновременно сопредседателями «Защиты».

Съезды 
Межрегиональное объединение рабочих профсоюзов «Защита труда»
 Учредительная конференция — 15 февраля 1997 года
 Второй съезд — 7—8 октября 2000 года, Самара
 Третий съезд — 20—21 августа 2001 года, Нижегородская область
 Четвертый съезд — 28—29 сентября 2002 года, Нижегородская область
 Пятый съезд — 24—25 сентября 2005 года, Арзамас, Нижегородская область
 Шестой съезд — 15—16 сентября 2007 года, Арзамас, Нижегородская область
 Седьмой съезд — 18 сентября 2010 года, Нижегородская область

Межрегиональный объединенный рабочий профсоюз «Защита»
 Учредительный съезд — 10 июля 2005 года
 Второй съезд — 15—16 сентября 2007, Арзамас, Нижегородская область
 Третий съезд — 18 сентября 2010 года, Нижегородская область

Руководители профсоюзного объединения 
Сопредседатели Совета Объединения рабочих профсоюзов «Защита»
 1990—1991 — Михаил Копылов, Юрий Леонов

Председатели Исполнительного комитета Объединения рабочих профсоюзов «Защита»
 1991—1996 — Юрий Леонов
 1996—1997 — Виктор Гамов

Сопредседатели Межрегионального объединения рабочих профсоюзов «Защита труда»
 1997—2000 — Виктор Гамов, Александр Зайцев, Олег Шеин
 2000—2002 — Виктор Гамов, Игорь Кузнецов, Олег Шеин
 2002—2005 — Владимир Воробьев, Виктор Гамов, Николай Силантьев, Олег Шеин
 2005—2007 — Лев Гамов, Николай Силантьев, Олег Шеин
 С 2007 — Лев Гамов, Владимир Лапшин, Олег Шеин

Сопредседатели Исполкома Межрегионального объединенного рабочего профсоюза «Защита»
 2005—2007 — Лев Гамов, Николай Силантьев, Олег Шеин
 С 2007 — Лев Гамов, Владимир Лапшин, Олег Шеин

Примечания

Ссылки 
 Сайт МОРП «Защита труда»

Профсоюзы Российской Федерации
Профсоюзы СССР